

Geografia
Australia
Buckley – località rurale dello stato di Victoria

Regno Unito
Buckley – cittadina del Galles
Buckley – sobborgo della Metropolitan Borough of Rochdale, nella Grande Manchester, Inghilterra

Stati Uniti d'America
Buckley – villaggio dell'Illinois
Buckley – villaggio del Michigan
Buckley – città dello stato di Washington

Persone

Buckley
A. J. Buckley (1978) – attore e doppiatore irlandese
Alan Buckley (1951) – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
Andy Buckley (1965) – attore statunitense
Betty Buckley (1947) – attrice e cantante statunitense
Delron Buckley (1977) – ex calciatore sudafricano
George Buckley (1866-1937) – esploratore neozelandese
George John Buckley (1875-1955) – crickettista britannico
Georges Buckley (1974) – arbitro di calcio peruviano
Jeff Buckley (1966-1997) – cantautore e chitarrista statunitense, figlio di Tim
Paddy Buckley (1925-2008) – calciatore scozzese
Peter Buckley (1969) – pugile inglese
Robert Buckley (1981) – attore statunitense
Terrell Buckley (1971) – ex giocatore di football americano statunitense
Tim Buckley (1947-1975) – cantautore statunitense
Tony Buckley (1980) – ex rugbista a 15 irlandese
Will Buckley (1989) – calciatore inglese
William Buckley (...–...) – attore statunitense
William Buckley (1925-2008) – saggista, giornalista e conduttore televisivo statunitense

Cognome composto
Isaac Buckley-Ricketts (1998) – calciatore inglese
Linda Buckley-Archer (...) – scrittrice britannica
Natalia Cordova-Buckley (1982) – attrice messicana

Pagine correlate
Pat Buckley